Дми́трий Набо́ков: Набоков, Дмитрий Николаевич (1826—1904) — русский государственный деятель, сенатор, дед В. В. Набокова.
 Набоков, Дмитрий Владимирович (1934—2012) — оперный певец и переводчик, сын В. В. Набокова.
 Набоков, Дмитрий Викторович (1977—2019) — российский хоккеист.
 Набоков, Дмитрий Сергеевич (род. 1966) — белорусский прыгун в высоту.